Mikel Urizarbarrena é o fundador e presidente da empresa Panda Security, desenvolvedora do Panda Antivírus em 1990.

Urizarbarrena